Hurring ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Hurring (* 1961), neuseeländischer Schwimmer
 Halie Tiplady-Hurring, neuseeländische Rugbyspielerin
 Jean Hurring (1930–2020), neuseeländische Schwimmerin
 John Hurring, neuseeländischer Dartspieler	
 Lincoln Hurring (1931–1993), neuseeländischer Schwimmer
 Michael Hurring (bl. 1988–1991), US-amerikanischer Basketballspieler